Му́ді () — англійське прізвище. Відомі носії:

 Айвен Муді (, уроджений — Айвен Льюіс Грінінг, ;  1980) — американський співак, вокаліст грув-метал гурту «Five Finger Death Punch».
 Аластор Муді () — персонаж книжок англійської письменниці Дж. К. Ролінґ про Гаррі Поттера.
 Бен Муді (;  1980) — американський поет-виконавець, музикант і музичний продюсер.
 Генк Муді () — головний герой американського телесеріалу «Californication».
 Джеймс Пол Муді (; 1887—1912) — англійський морський офіцер, був шостим корабельним офіцером «Титаніка» під час його єдиного рейсу.
 Льюїс Феррі Муді (; 1880—1953) — американський інженер і вчений-гідравлік.
 Рон Муді (, уроджений — Рональд Муднік, ; 1924—2015) — британський актор.